Metzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Krug-Metzinger (* 1966), deutsche Journalistin, Autorin, Filmregisseurin und Filmproduzentin
 August Metzinger (1882–1939), deutscher Politiker (Zentrum)
 Jean Metzinger (1883–1956), französischer Maler
 Kilian Metzinger (1806–1869), deutscher Landschaftsmaler
 Thomas Metzinger (* 1958), deutscher Philosoph

Metzinger steht zudem für:
 Metzinger Betriebskrankenkasse
 Metzinger Heimatblätter